Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Quebeku kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy rozgrywano w Jonquière na lodowisku club de curling Kénogami między 25 a 29 stycznia 2012.

Tytuł mistrzowski obronił zespół Marie-France Larouche, który w finale pokonał 10:3 Allison Ross. Na mistrzostwach Kanady reprezentacja zakwalifikowała się do fazy play-off, przegrała jednak mecz 3-4 i mecz o brązowy medal.



Drużyny

Runda  finałowa

Finał 
29 stycznia 2012; 14:00

1-2 
28 stycznia 2012; 19:00

Półfinał 
29 stycznia 2012; 9:00

Runda  A

1-4 
25 stycznia 2012; 20:00

5-6 
26 stycznia 2012; 12:00

7

Runda  B

1-2 
26 stycznia 2012; 12:00

3-4 
26 stycznia 2012; 19:30

5 
27 stycznia 2102; 9:00

6 
27 stycznia 2102; 19:30

Runda  C

1-2 
27 stycznia 2012; 9:00

3-4 
28 stycznia 2012; 13:00

5 
28 stycznia 2012; 19:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2012 w curlingu
2012